Schopf steht für:
 Schopf, Kopfhaar des Menschen
 Schopf (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schopf, Teil des Kopfhaars des Pferdes, siehe Langhaar
 Schopf, österreichische Bezeichnung für den Schweinekamm
 Schopf, Abstellraum, gelegentlich auch in Form einer Baracke, siehe Schuppen (Gebäude)
 Schopf, teilweise abgeschrägte Fläche eines Daches, siehe Walmdach
 Schopf (Bayerischer Wald), 920 m, Berg im Bayerischen Wald, Bayern
 Schopf, 865 m, Berg im Oberpfälzer Wald, Tschechien, siehe Čupřina
 Schopf (Fahrzeughersteller), deutscher Hersteller von Spezialfahrzeugen (Schopf-GSE)
 Schopf (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Schopf (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mount Schopf, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Schöpf